Saint-Eugène – comune francese dell'Alta Francia
 Saint-Eugène – comune francese della Nuova Aquitania
 Saint-Eugène – comune francese della Borgogna-Franca Contea
 Saint-Eugène – comune canadese del Centre-du-Québec